Az 1966-os Tour de France volt az 53. francia körverseny. 1966. június 21-e és július 14-e között rendezték. Az első doppingvizsgálatokat tartották meg Bordeauxban és hat pozitív eredményt találtak, a versenyzők sztrájkkal fenyegetőztek, de a vezetőség hajthatatlan maradt. Az ötszörös bajnok Jacques Anquetil gyengélkedett a túra alatt és a tizenkilencedik szakaszon betegség miatt abbahagyta a versenyt. A német Rudi Altig az első szakaszon akkora előnyt szerzett hogy kilenc részen vezetett. Lucien Aimar a tizenhatodik szakaszon egy szökéssel került az élre és végig meg is tartotta, Jan Janssen és Raymond Poulidor előtt.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

T
Tour de France